Кубок Хазфи () — официальное название национального Кубка Ирана по футболу, который проводится ежегодно, под эгидой Футбольной федерации Ирана с 1975 года.

Схема проведения 
Розыгрыш кубка проводится по кубковой системе. В первом и втором раундах играют команды низших дивизионов, команды Про Лиги начинают турнир с 3 или 4 раунда. Финал, в отличие от всех предыдущих раундов, проводится в два матча.

Финалы 

* - в квадратных скобках указан счёт в серии пенальти

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной Федерации Ирана
 Результаты финалов кубка Ирана

Соревнования по футболу в Иране
Иран